Сан-Матео ()
 Сан-Матео (Калифорния) — город в штате Калифорния (США)
 Сан-Матео (округ) — округ в штате Калифорния (США)
 Сан-Матео (Кастельон) — населённый пункт и муниципалитет в испанской провинцию Кастельон (автономное сообщество Валенсия)
 Сан-Матео (кантон) — кантон в провинции Алахуэла (Коста-Рика)
 Сан-Матео — город в Венесуэле, в штате Ансоатеги
 Сан-Матео — город в Венесуэле, в штате Арагуа
 Сан-Матео — город и муниципалитет в Колумбии
 Сан-Матео-Атенко — город и муниципалитет в Мексике (штат Мехико)
 Сан-Матео-де-Бахес — муниципалитет в испанской провинции Барселона (автономное сообщество Каталония)
 Сан-Матео-де-Гальего — муниципалитет в испанской провинции Сарагоса (автономное сообщество Арагон)

См. также 
 Сан-Матеус